Андрия́нов — русская фамилия. Известные носители:

 
 Андриянов, Виктор Иванович (1936—2009) — советский и российский журналист, редактор, писатель.
 Андриянов, Иван Алексеевич (1830 — после 1904) — русский казачий военачальник, генерал от кавалерии.
 Андриянов, Максим Владимирович (род. 1980) — российский следж-хоккеист.
 Андриянов, Сергей Никифорович (1925—1980) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Андриянова, Дарья Игнатьевна (1901—?) — советский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва (1938—1946).

Топоним 
 Андриянов — село в Городокском районе Львовской области Украины.

См. также 
 Андреянов